W Polsce
 Kawcze – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Kawcze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Bojanowo
 Kawcze – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Bojanowo
 Kawcze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem

 Kawcze – gromada